Between the Two of Them – cortometraggio del 1915 diretto da Sidney Drew
Between the Two of Them – film del 1998 diretto da Johnny Terris